Kolský ist der Familienname folgender Personen:

 Josef Kolský (1887–1973), tschechoslowakischer Gewerkschafter und Politiker
 Karel Kolský (1914–1984), tschechoslowakischer Fußballspieler und Fußballtrainer